Пров () — имя, которое носили некоторые святые:

 Пров, епископ Равенны (+175)
 Пров, епископ Риети (+571)
 Пров, епископ Вероны (+591)
 Пров и Грация (Grace), супруги корневильские, им посвящён храм в местечке Трессилиан (Tressilian), Уэльс.

Примечания 

Святые по алфавиту